Ветошки — название населённых пунктов.

Россия 
 Ветошки — деревня в Почепском районе Брянской области.
 Ветошки — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ветошки — деревня в Андреапольском районе Тверской области.